Виконт де Пальярс — испанский дворянский титул. Он существовал с начала XI века. Первоначально виконтство де Пальярс было частью графства Пальярс, затем графства Нижний Пальярс. Позднее виконт де Пальярс был переименован в виконт де Сиарб, а затем в виконт де Виламур.

В состав виконтства Пальярс или Виламур входили земли нынешнего муниципалитета Соригера (провинция Льейда, автономное сообщество Каталония). Виконтам де Пальярс принадлежали населенные пункты Виламур, столица виконтства, Льягунес, Рубио, Соригера, Торнафорт, Хуньент, Ла-Торре, Ла-Побла-де-Сегур, Эль-Пуи-де-Сегур, Монтльор, Толо, Сан-Сальвадор-де-Толо, Херба-савина, Монтенартро, Ортонеда, Эмбонуи, Мальмеркат.

Список виконтов де Пальярс 
 Оромир (1015—1030)
 Ато (1015—1032)
 Исарн (1032—1035)
 Бернат (Бернардо) (1035—1056)
 Герберт (1056—1076)
 Арнау (Арнальдо) (1076—1086)
 Пере (Педро) I (1086—1126)

Виконты де Виламур 
 Пере (Педро) II де Виламур (1126—1164)
 Пере III де Виламур (1164—1227)
 Пере IV де Виламур (1227—1255)
 Пере (Педро) V де Виламур (1255—1275)
 Рамон де Виламур и Пальярс (1275—1303)
 Пере (Педро) VI де Виламур (1303—1340)
 Пере (Педро) VII де Виламур (1340—1354)
 Пере VIII де Виламур (1354—1370)
 Пере (Педро) ІХ де Виламур (1370—1381)
 Беатриу де Пальярс

Дом Англесола 
 Рамон д’Англесола и Пальярс (сеньор де Бутсенит и Учафава), сын Беатриу де Пальярс (1381—1386)

Дом Кардона 
 Уго II де Кардона (1328—1400), виконт де Виламур (1386—1400), также виконт де Кардона (1334—1375) и 1-й граф де Кардона (1375—1400), сын Уго де Кардоны, виконта де Кардоны, и Беатрис д’Англесола, сестры Рамона д’Англесола и Пальярс
 Хуан Рамон Фольк I де Кардона (1375—1441), граф де Кардона и виконт де Виламур (1400—1442), сын предыдущего и Беатрис де Луна
 Хуан Рамон Фольк II де Кардона (1400—1471), граф де Кардона и виконт де Виламур (1442—1471), сын предыдущего и Хуаны де Гандия
 Хуан Рамон Фольк III де Кардона (1418—1486), граф де Кардона и виконт де Виламур (1471—1486), сын предыдущего и Хуаны де Прадес
 Хуан Рамон Фольк IV де Кардона (1446—1513), граф де Кардона и виконт де Виламур (1486—1513), 1-й герцог де Кардона (1491—1513), сын предыдущего и Хуаны де Урхель
  (1469—1543), 2-й герцог де Кардона и виконт де Виламур (1513—1543), сын предыдущего и Альдонсы Энрикес де Киньонес (1450—1520)
  (1500—1564), 3-я герцогиня де Кардона и виконтенсса де Виламур (1543—1564), дочь предыдущего и Франсиски Манрике де Лара. Супруг — Альфонсо де Арагон и Португаль (1489—1563), 2-й герцог де Сегорбе и граф Ампурьяс, младший сын Энрике де Арагона и Пиментеля, 1-го герцога де Сегорбе (1445—1522), и Гийомар Португальской (1468—1516).

Арагонский дом 
  (1539—1575), 3-й герцог де Сегорбе, 4-й герцог де Кардона, виконт де Виламур, четвертый сын предыдущего и Хуаны де Кардона
  (1543—1608), 4-я герцогиня де Сегорбе, сестра предыдущего, жена Диего Фернандеса де Кордовы, 3-го маркиза де Комареса (1524—1601).

Дом Фернандес де Кордова (Мединасели) 
  (1558—1596), 10-й граф де Прадес, 27-й виконт де Виламур, старший сын Диего Фернандеса де Кордовы, 3-го маркиза де Комареса (1524—1601), и Хуаны де Арагон и Кардоны, 4-й герцогини де Сегорбе.
  (1588—1640), 5-й герцог де Сегорбе, 28-й виконт де Виламур, старший сын предыдущего и Анны Энрикес де Кабреры и Мендосы
 Луис Рамон де Арагон-Кардона-Кордова и Фернандес де Кордова-Фигероа (1608—1670), 6-й герцог де Сегорбе, 29-й виконт де Виламур, старший сын предыдущего и Каталины Фернандес де Кордова-Фигероа и Энрикес де Риберы (1589—1646)
  (1667—1670), 8-й герцог де Кардона, 30-й виконт де Виламур, единственный сын предыдущего от второго брака с Марией Терезой де Бенавидес и Давила-Корелья (? — 1704)
  (1611—1690), 8-й герцог де Сегорбе, 31-й виконт де Виламур, дядя предыдущего, второй сын Энрике де Арагона Фолька де Кардоны и Кордовы, и Каталины Фернандес де Кордова-Фигероа и Энрикес де Риберы (1589—1646)
  (1635—1697), 32-я виконтесса де Виламур, старшая дочь Луиса Рамона де Арагона и Марианны де Сандоваль-Рохас и Энрикес
  (1660—1711), 9-й герцог де Мединасели, 33-й виконт де Виламур, старший сын предыдущей и Хуана де ла Серда и Энрикеса де Риберы, 7-го герцога де Мединасели
 Николас Фернандес де Кордова и де ла Серда (1682—1739), 10-й герцог де Мединасели, 34-й виконт де Виламур, сын Луиса Маурисио Фернандеса де Кордовы и Фигероа, 7-го маркиза де Прьего (1650—1690), и Марии Феличе де ла Серда и Арагон (1657—1709), племянник предыдущего
 Луис Антонио Фернандес де Кордова и Спинола (1704—1768), 11-й герцог де Мединасели, 35-й виконт де Виламур, старший сын предыдущего и Херонимы Спинолы и де ла Серды (1687—1757)
 Педро де Алькантара Фернандес де Кордова и Монкада (1730—1789), 12-й герцог де Мединасели, 36-й виконт де Виламур, единственный сын Марии Терезы де Монкады и Бенавидес, 7-й маркизы де Айтона (1707—1756), и Луиса Антонио Фернандесе де Кордовы и Спинолы, 11-го герцога де Мединасели (1704—1768)
 Луис Мария Фернандес де Кордова и Гонзага (1749—1806), 13-й герцог де Мединасели, 37-й виконт де Виламур, старший сын предыдущего и Марии Франсиски Хавьера Гонзага и Караччиоло (1731—1757)
  (1780—1840), 14-й герцог де Мединасели, 38-й виконт де Виламур, старший сын предыдущего и Хоакины Марии де Бенавидес и Пачеко, 3-й герцогини де Сантистебан-дель-Пуэрто (1746—1805)
 	(1813—1873), 15-й герцог де Мединасели, 39-й виконт де Виламур, старший сын предыдущего и Марии де ла Консепсьон Понсе де Леон и Карвахаль (1783—1856)
  (1851—1879), 16-й герцог де Мединасели, 40-й виконт де Виламур, старший сын предыдущего и Анхелы Аполонии Перес де Баррадас и Бернуй, 1-й герцогини де Дения и Тарфиа (1827—1903)
  (1880—1956), 17-й герцог де Мединасели, 41-й виконт де Виламур, единственный сын предыдущего от второго брака с Касильдой Ремигией де Салаберт и Артеага, 9-й маркизой де ла Торресилья (1858—1936)
 Виктория Евгения Фернандес де Кордова и Фернандес де Энестроса (1917—2013), 18-я герцогиня де Мединасели, 42-й виконтесса де Виламур, старшая дочь предыдущего от первого брака Анной Марией Фернандес де Энестроса и Гайосо де лос Кобос (1879—1938).
 Виктория Елизавета де Гогенлоэ-Лангенбург и Шмидт-Полекс (род. 1997), 20-я герцогиня де Мединасели, 43-я виконтесса де Виламур, единственная дочь принца Марко Гогенлоэ-Лангенбурга, 19-го герцога де Мединасели (1962—2016), и Сандры Шмидт-Полекс (род. 1968), внучка принца Макса фон Гогенлоэ-Лангенбурга (1931—1994), и Анны Луизы де Медина и Фернандес де Кордовы, 13-й маркизы де Наваэрмоса и 9-й графини де Офалия (1940—2012), единственной дочери Виктории Евгении Фернандес де Кордовы, 18-й герцогини де Мединасели (1917—2013).

Источники 
 Pagès, Montserrat; Castilló, Arcadi. «Soriguera». A: El Pallars, la Ribagorça i la Llitera. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984 (Gran geografia comarcal de Catalunya, 12). ISBN 84-85194-47-0.
 Sobrequés, Santiago. Els barons de Catalunya. 4a ed.. Barcelona: Editorial Vicens-Vives, 1980. ISBN 84-316-1806-X.

Виконты Испании